Rückleitung steht für:

 Rückleitung des Verkehrs von der Gegenfahrbahn, siehe Überleitung (Arbeitsstellensicherung)
 Rückleitung von Bahnstrom, siehe Bahnerdung